Brücker eller Brycker är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Albert Brycker (1883–1971), svensk jurist och ämbetsman 
 Georg Valdemar Brücker (1852–1929), dansk frimenighetspräst
 Otto-Hermann Brücker (1899–1964), tysk general i andra världskriget

Tyska efternamn